Strada statale 9 – strada statale polacca
 Strada statale 9 Via Emilia – strada statale italiana